Viktor Klimenko (zanger)
 Viktor Klimenko (turner)